Aude Gogny-Goubert, comédienne et metteuse en scène française.
 Daniel Gogny, physicien français.